Фрежис () град је у Француској у региону Прованса-Алпи-Азурна обала, у департману Вар.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 51.537.

Географија

Клима

Демографија

Градови побратими 
  Фредериксбург
  Триберг им Шварцвалд
  Dumbéa, France
  Паола
  Tabarka, Tunisia

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској